Birell ou Birrell peut faire référence à :

Patronyme 
 Augustine Birrell (1850-1933), homme politique britannique.
 Carina Birrell (1988-...), actrice, productrice et scénariste britannique.
 Gerry Birrell (1944-1973), pilote automobile britannique.
 Tala Birell (1907-1958), actrice américaine.

Divers 
 , bière tchèque.

Homonymie de patronyme